Hospedaje puede referirse a:
 Hospedaje, tipo de alojamiento temporal, especialmente para viajeros.
 Hostelería
 Hospedaje web
 Otros usos relacionados con el término huésped, especialmente en biología.